

Carriera

Allenatore 

È stato allenatore del Sunderland per sei stagioni. Durante questo periodo ha portato il club in Football League. Sotto la sua guida il Sunderland ha vinto tre campionati: nel 1891-1892, nel 1892-1893 e nel 1894-1895, divenendo così l'allenatore più vincente della storia del club.

Watson passò al Liverpool nel 1896, e ottenne ulteriori successi prima della sua morte, avvenuta nel 1915. Durante il suo periodo al Liverpool vinse il campionato altre due volte, nel 1900-1901 e nel 1905-1906. Ha anche portato il Liverpool alla prima finale di FA Cup, nel 1914; i Reds persero per 1-0 contro il Burnley.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Palmarès

Allenatore

Club

Competizioni nazionali

Sunderland: 1891-1892, 1892-1893, 1894-1985
Liverpool: 1900-1901, 1905-1906

Liverpool: 1904-1905

Altri progetti

Collegamenti esterni

Allenatori di calcio inglesi